Nelson Romero puede referirse a las siguientes personas:

 Nelson Romero, futbolista paraguayo.
 Nelson Romero Guzmán, poeta colombiano.
 Nelson Romero, compositor venezolano.